Paul Masson peut désigner :
 Paul Masson (1849-1896), magistrat, écrivain français, connu sous les pseudos Lemice-Terrieux et Paul Maurer ;
 Paul Masson (1859-1940), vigneron français qui a déménagé aux États-Unis ;
 Paul Masson (1863-1938), historien français ;
 Paul Masson (1876-1944), cycliste français ;
 Paul Masson (1894-1944), résistant de la Seconde Guerre mondiale ;
 Paul Masson (1920-2009), homme politique français, ancien sénateur du Loiret ;
 Paul-Marie Masson (1882-1954), musicologue, professeur et compositeur français ;
 Paul Masson-Oursel (1882-1956), philosophe français ;
 Paul Masson (1927-2022), prêtre catholique fortement engagé dans le milieu associatif.